Па́ндул — караимская фамилия.

Известные носители 
 Пандул, Ефим Давидович (1903—1972) — актёр и режиссёр театра.
 Пандул, Игорь Садукович (1930—2014) — астроном-геодезист, доцент кафедры инженерной геодезии Санкт-Петербургского Горного института.
 Пандул, Илья Савельевич (род. 1951) — генеральный директор Крымской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Украины.